Louise von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Louise von Dänemark (1726–1756), Prinzessin von Dänemark und Norwegen und Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Louise von Dänemark (1875–1906), Prinzessin von Schaumburg-Lippe
 Louise von Dänemark und Norwegen (1750–1831), Landgräfin von Hessen-Kassel
 Louise Auguste von Dänemark (1771–1843), Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

Siehe auch:
 Alexandrine-Louise von Dänemark (1914–1962), Gräfin zu Castell-Castell